Termenul „Biloxi” se poate referi la:

Biloxi, trib amerindian din America de Nord

Localități în SUA
Biloxi, Mississippi
Biloxi, Texas
Biloxi, Washington

Diverse
Biloxi Lagoon, lac în Louisiana
Biloxi Creek, apă curgătoare în Texas
Biloxi River, apă curgătoare în Mississippi
Biloxi Wash, apă curgătoare în California